Мар-дель-Плата 1948 — восьмой из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

Турнир завершился победой Э. Элисказеса, который на полтора очка опередил снова, как и в предыдущие несколько лет, занявшего 2-е место Г. Штальберга. Неожиданностью стало прекрасное выступление испанца А. Медины, опередившего в борьбе за 3-е место целый ряд ведущих аргентинских и европейских шахматистов.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)
1948 год в шахматах
Спорт в Аргентине в 1948 году